Savornin Lohman ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander de Savornin Lohman (1837–1924), niederländischer Jurist und Politiker
 Catharina Anna Maria de Savornin Lohman (1868–1930), niederländische Schriftstellerin und Journalistin
 Witius Hendrik de Savornin Lohman (1864–1932), niederländischer Jurist